

Codici 
 kvm – codice ISO 639-3 della lingua kedem

Informatica 
 KVM – Kernel-based Virtual Machine.
 Switch KVM (keyboard, video and mouse switch) – Dispositivo hardware che permette all'utente di controllare più computer da una singola tastiera, monitor e mouse.